Силе́нко — украинская фамилия.

Известные носители:

 Силенко, Герман Антонович (род. 1995) — российский регбист, замок команды «Локомотив-Пенза».
 Силенко, Лев Терентьевич (1921—2008) — украинский литератор, основатель украинского неоязыческого движения «РУН-вера».
 Силенко, Тарас Викторович (1972—2021) — украинский кобзарь, заслуженный артист Украины с 2008 года.